

Sigle 
 Business to business procurement
 Ftalato benzilico butilico dall'inglese Benzyl butyl phthalate

Codici 
 BBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bembridge (Regno Unito)